Binhai bezeichnet:

 Binhai (滨海县), Kreis der Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Binhai (Tianjin) (滨海新区), Stadtbezirk der chinesischen Stadt Tianjin
 Binhai (Caofeidian) (滨海镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Caofeidian in der chinesischen Provinz Hebei
 Binhai (Wenling) (滨海镇), Großgemeinde der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Binhai (Zhanhua) (滨海镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanhua in der chinesischen Provinz Shandong
 Binhai (Haojiang) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haojiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Binhai (Huangdao) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangdao in der chinesischen Provinz Shandong
 Binhai (Longgang) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longgang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Binhai (Longhua) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longhua in der chinesischen Provinz Hainan
 Binhai (Siming) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Siming in der chinesischen Provinz Fujian
 Binhai (Wuda) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuda im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Binhai (Xishi) (滨海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xishi in der chinesischen Provinz Liaoning
Siehe auch:
 Binhai-Bibliothek